Фроло́ва — жіноча форма російського прізвища Фролов. Також прізвище Фролов у родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Фролова Аліна Євгенівна ( 1976) — заступник Міністра оборони України.
 Фролова Василіса ( 1978) — українська модель та телеведуча.
 Фролова Вікторія Миколаївна — солістка Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного, народна артистка України (2015).
 Фролова В'ячеслава Владиславівна ( 1976) — українська телеведуча, журналіст, режисер, член журі «Україна має талант».
 Фролова Інна Василівна ( 1965) — українська веслувальниця.
 Фролова Клавдія Павлівна (1923—2010) — українська літературознавиця.
 Фролова Майя Флорівна (1931—2013) — відома українська дитяча письменниця, член НСПУ.
 Фролова Олена Євгенівна — старший сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.
 Фролова Тетяна Володимирівна (нар. 1950) — радянська і українська театральна акторка.
 Фролова Тетяна Іллівна (1941—2021) — українська поетеса, педагогиня, громадська діячка.

Див. також 
 Фролово (значення)